Shibboleth est un mot hébreu.
 Shibboleth est un mécanisme de propagation d'identité.